Atassut ("Solidarietà") è un partito politico groenlandese.

È partner del partito danese Venstre.

Leader 
 Lars Chemnitz (1979 - 1984)
 Otto Steenholdt (1985 - 1989)
 Konrad Steenholdt (1989 - 1993)
 Daniel Skifte (1993 - ?)
 Augusta Salling (? - 2005)
 Finn Karlsen (2005 - 2009)
 Gerhardt Petersen (2009 - 2014)
 Knud Kristiansen (2014 - 2017)
 Qulutannguaq Inuk Berthelsen (2017, ad interim)
 Siverth K. Heilmann (2017 - in carica)

Risultati elettorali

Note

Collegamenti esterni 

Partiti agrari
Partiti liberali conservatori